

Anno 
 607 o 607 a.C.

Codici 
 607 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Hagen Observatory, a Ronkhausen, nella Renania Settentrionale-Vestfalia, in Germania

Matematica 
 607 – numero